JDC est un sigle qui peut désigner :
 American Jewish Joint Distribution Committee, une organisation caritative internationale juive fondée en 1914 ;
 Jeux du Commerce, une association universitaire canadienne fondée en 1989 ;
 John Deere Classic, un tournoi de golf ;
 Jour de carence, en France, premier jour d’un arrêt maladie, quand il est non remboursé par l’employeur;
 Journée défense et citoyenneté, en France ;
 Le Journal du Centre, un quotidien nivernais.